Karl von Habsburg (auch Karl von Österreich) bezeichnet folgende Personen:

 Karl I. (Österreich-Ungarn) (1887–1922), Kaiser von Österreich, Apostolischer König von Ungarn
 Karl II. (Innerösterreich) (1540–1590), Erzherzog von Innerösterreich
 Karl II. (Spanien) (der Verhexte; 1661–1700), König von Spanien
 Karl V. (HRR) (1500–1558), Römisch-Deutscher Kaiser, König von Spanien (I.), Erzherzog von Österreich (I.)
 Karl VI. (HRR) (1685–1740), Römisch-Deutscher Kaiser und Erzherzog von Österreich (III.)
 Karl von Burgau (1560–1618), Markgraf von Burgau
 Karl von Österreich (1590–1624) (Postumus), Fürstbischof von Breslau, Bischof von Brixen, Hochmeister des Deutschen Ordens
 Karl von Österreich (1607–1632), Infant von Spanien, Sohn von Philipp III. von Spanien
 Karl von Österreich-Teschen (1771–1847), (Titular-)Erzherzog von Österreich, Herzog von Teschen
 Karl Salvator von Österreich-Toskana (1839–1892), (Titular-)Erzherzog von Österreich und Prinz der Toskana

Siehe auch:
 Karl Habsburg-Lothringen (* 1961), österreichischer Politiker – als Österreicher nur bürgerlichen Namens
 Karl Albrecht von Habsburg-Altenburg (1888–1951), Offizier der k.u.k. Armee, polnischer Militär und Thronkandidat
 Karl Alexander von Lothringen (1712–1780), Hochmeister des Deutschen Ordens, österreichischer Feldmarschall, Gouverneur der Niederlande
 Karl Ambrosius von Österreich-Este (1785–1809), Erzbischof von Gran
 Karl Ferdinand von Österreich-Teschen, (Titular-)Erzherzog von Österreich

 Karl Ludwig von Österreich, (Titular-)Erzherzog von Österreich
 Carl Ludwig Habsburg-Lothringen, (Titular-)Erzherzog von Österreich
 Karl Pius von Österreich-Toskana, (Titular-)Erzherzog von Österreich und Prinz der Toskana
 Karl Stephan von Österreich, (Titular-)Erzherzog von Österreich und Admiral der österreich-ungarischen Marine
 Don Carlos de Austria (1545–1568), Infant von Spanien, Fürst von Asturien